Чанов Віктор

 Чанов Віктор Гаврилович (1923—2007) — радянський футболіст
 Чанов Віктор Вікторович (1959—2017) — радянський футболіст. Син В. Г. Чанова.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок